Grzegorz Nowik – historyk
 Nowik (glon) – Closterium – rodzaj z rodziny desmidii
 Nowik (rodzaj ssaka) – rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych
 "Nowik" – rosyjski krążownik
 "Nowik" – rosyjski/radziecki niszczyciel
 Nowik – potocznie o ulicy Nowy Świat w Warszawie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Nowik – osada w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Nowik – przysiółek wsi Potok Mały w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów